MTV Music Awards 2012 steht für:

 MTV Europe Music Awards 2012
 MTV Video Music Awards 2012

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2012